Bromölla (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Bromölla (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.